Manuel I Comneno (m. 1180) — imperador bizantino entre 1143 e 1180.

Outras pessoas
 Manuel Erótico Comneno (m. 1020) —  general bizantino.
 Manuel Comneno (filho de Andrônico I) (m. 1185) — filho do imperador bizantino Andrônico I Comneno e pai dos fundadores do Império de Trebizonda, Aleixo e David.
 Manuel Comneno Ducas (m. 1241) — governante de Tessalônica e da Tessália medieval no século XIII.
 Manuel Comneno Raul Asen (m. séc. XIV) —  grande primicério, sebastocrator e déspota bizantino do século XIV.

Desambiguações de antropônimos